Сосно́вая Поля́на:

 Сосновая Поляна — исторический район Санкт-Петербурга.
 Сосновая Поляна — муниципальный округ № 39 в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
 Сосновая Поляна — станция Октябрьской железной дороги.
 Сосновая Поляна — проектируемая станция Петербургского метрополитена.
 Сосновая Поляна — парк в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
 Сосновая Поляна (Ванхасаха Vanhasaha) — исторический район в посёлке Серове Курортного района Санкт-Петербурга.
 Детский санаторий «Сосновая поляна»  . Бывший приют.

Примечания